Коэн может означать:
 Коэны, кохены () — сословие священнослужителей в иудаизме из рода потомков Аарона.
 Коэн — фамилия еврейского происхождения.

Персоналии

А 
 Коэн, Ави (1956—2010) — израильский футболист.
 Коэн, Авишай (род. 1970) — американский джазовый контрабасист израильского происхождения.
 Коэн, Альбер (1895—1981) — поэт, писатель и драматург из швейцарской Романдии.
 Коэн, Альмог (род. 1988) — израильский футболист.
 Коэн, Амнон (род. 1960) — израильский политик, депутат кнессета от партии «ШАС».
 
 Коэн, Аристид Феликс (1831—1896) — французский драматург. Брат Жюля Коэна.
 Коэн, Ариэль (род. 1959) — американский политолог и журналист.
 Коэн, Ахилл (1844—1921) — итальянский историк.

Б 
 Коэн, Бася (1917—2006) — американская актриса, поэтесса, сценарист, известна была как Бетти Комден.
 Коэн, Бенджамин (род. 1937) — американский экономист.
 Коэн, Бернард (1914—2003) — американский историк науки.
 Коэн, Брэм (род. 1975) — американский программист, автор протокола BitTorrent.

Г 
 Коэн, Геула (1925—2019) — израильская политическая и общественная деятельница, журналистка, лауреат Премии Израиля.

Д 
 Коэн, Дженджи (род. 1969) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Коэн, Джеральд (1941—2009) — основоположник «аналитического марксизма».
 Коэн, Джонатан (род. 1977) — английский дирижёр и виолончелист, исполнитель старинной европейской музыки.
 Коэн, Джордж (1939—2022) — английский футболист, защитник сборной Англии.
 Коэн, Джордж М. (1878—1942) — американский певец, актёр водевилей, композитор и поэт-песенник, продюсер.
 Коэн, Джули (род. 1964) — американский учёный-правовед.
 Коэн, Джулия (род. 1989) — американская теннисистка.
 Коэн, Дэвид Сэмюэл (род. 1966), он же David X. Cohen — американский телесценарист. Автор сценариев к сериалам «Симпсоны» и «Футурама».
 Коэн, Дэнни (род. 1963) — английский кинооператор.

Ж 
 Коэн, Жан-Луи (род. 1949) — французский историк архитектуры.
 Коэн, Жюль (1835—1901) — французский композитор и органист. Брат Аристида Феликса Коэна.

И 
 Коэн, Идов (1909—1998) — израильский политик.
 Коэн, Изхар (род. 1951) — израильский эстрадный певец и актёр.
 Коэн, Иоханан (1917—2013) — израильский политик.
 Коэн, Итан (род. 1974) — американский сценарист.
 Коэн, Ицхак (род. 1951) — израильский политик.

Й 
 Коэн, Йорам (род. 1960) — глава Общей службы безопасности Израиля «Шабак» с 2011 года.
 Коэн, Йоси (род. 1961) — двенадцатый директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» с января 2016 года.

К 
 Коэн, Кевин (1947—1975) — доброволец Ирландской республиканской армии («временного» крыла), служащий Слайгоской бригады ИРА.
 Коэн, Кэтрин (1859—1914) — американская скульптор.

Л 
 Коэн, Ларри (1936—2019) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Коэн, Леонард (1934—2016) — канадский поэт, писатель, певец и автор песен.
 Коэн, Леонтина Владиславовна (1913—1992) — советская разведчица-нелегал американского происхождения, Герой Российской Федерации (1996).
 Коэн, Линн (1933—2020) — американская актриса.
 Коэн, Лорен (род. 1982) — американская киноактриса и фотомодель.
  (1923—2006) — английский философ.

М 
 Коэн, Майкл (род. 1966) — американский адвокат и политик.
 Коэн, Марвин (род. 1935) — американский физик.
 Коэн, Марсель (1884—1974) — французский лингвист, профессор. Автор трудов по семитским языкам, истории письменности, по проблемам социолингвистики и общего языкознания.
 Коэн, Меир (род. 1955) — израильский политик, депутат кнессета от партии Йеш Атид.
 Коэн, Менахем (1922—1975) — израильский политик, депутат кнессета от партии МАПАЙ и «Маарах»
 Коэн, Микки (1913—1976) — гангстер, действовавший на территории Лос-Анджелеса с 1930 по 1960 годы.
 Коэн, Минни Агнес (1864—1940) — британская художница.
 Коэн, Морис Абрахам (1887—1970) — военный и авантюрист еврейского происхождения, ставший генерал-майором китайской армии.
 
 Коэн, Мэтт (род. 1982) — американский актёр кино и телевидения.

Н 
 Коэн, Натан (род. 1986) — новозеландский спортсмен, олимпийский чемпион в академической гребле.

П 
 Коэн, Пол Джозеф (1934—2007) — американский математик, профессор Стэнфордского университета.

Р 
 Коэн, Ран (род. 1937) — израильский политик и государственный деятель, депутат Кнессета 11-17 созывов.
 Коэн, Ричард (род. 1947) — британский фехтовальщик.
 Коэн, Роб (род. 1949) — американский продюсер, режиссёр, актёр и сценарист.
 Коэн, Робер (1889—1939) — французский историк.
 Коэн, Роберт (род. 1959) — британский виолончелист. Сын скрипача Рэймонда Коэна.
 Коэн, Роза Морисовна (1894—1937) — британская коммунистка и феминистка.
 Коэн, Рози (более известна как Конни Сойер; 1912—2018) — американская актриса.
 Коэн, Рональд (род. 1945) — британский и американский инвестор, предприниматель и менеджер, политик.
 Коэн, Рэймонд (1919—2011) — британский скрипач.

С 
 Коэн, Самуэль (1921—2010) — американский физик, создатель нейтронной бомбы.
 Коэн, Саша (род. 1984) — американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
 Коэн, Скотт (род. 1961) — американский актёр и продюсер.
 Коэн, Стив (род. 1949) — американский политик и юрист.
 Коэн, Стивен (1938—2020) — американский историк, занимающийся изучением истории СССР.
 Коэн, Стэнли (1922—2020) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1986 года.
 Коэн, Стэнли Норман (род. 1935) — американский генетик, один из создателей метода генной инженерии.

Т 
 Коэн, Тайка Дэвид (известный как Тайка Вайтити, род. 1975) — новозеландский режиссёр, актёр-комик, сценарист и продюсер.
 Коэн, Тамир (род. 1984) — израильский футболист, полузащитник, игрок сборной Израиля.
 Коэн, Тэннер (род. 1986) — американский актёр и певец.

У 
 Коэн, Уилбур (1911—1998) — американский теннисист, самый молодой в истории член сборной США в Кубке Дэвиса.
 Коэн, Уильям Себастьян (род. 1940) — американский государственный деятель, занимавший пост министра обороны США в администрации президента Клинтона в 1997—2001 годах.
 Коэн, Уэсли (род. 1950) — американский экономист.

Ф 
 Коэн, Филипп Пьер (более известен как Пьер Шеналь; 1904—1990) — французский кинорежиссёр и сценарист бельгийского происхождения.

Х 
 Коэн, Хаим Герман (1911—2002) — израильский юрист и политик.
 Коэн, Хай (1931—2021) — американский бейсболист.
 Коэн, Харви (1951—2007) — американский актёр, кинокомпозитор, аранжировщик.
 Коэн, Харриет (1895—1967) — английская пианистка и педагог.
 Коэн, Херб (1932—2010) — американский персональный менеджер, продюсер и музыкальный издатель.

Ш 
 Коэн, Шарон (Дана Интернэшнел) (род. 1972) — израильская певица-транссексуалка (MtF), в 1998 году победившая на конкурсе Евровидение.
 Коэн, Шмуэль (1870—1940) — еврейский композитор подмандатной Палестины, автор музыки гимна Израиля «Ха-Тиква»

Э 
 
 Коэн, Эли (1924—1965) — израильский разведчик.
 Коэн, Эли (род. 1940) — израильский актёр.
 Коэн, Эли (род. 1949) — израильский политик, член партии «Ликуд».
 Коэн, Эли (род. 1972) — израильский министр, член партии «Ликуд».
 Коэн, Элиэзер (род. 1934) — израильский политик, историк, писатель, депутат Кнессета.
 Коэн, Эндрю (1909—1968) — государственный деятель Великобритании, губернатор Британского протектората Уганда.
  (1936—2019) — английский автогонщик, победитель ралли Лондон — Сидней (1968)
 Коэн, Эдди (род. 1972) — израильский востоковед.

Составные фамилии 
 Барон-Коэн, Саймон (род. 1958) — британский психолог и психопатолог, известный работами в области аутизма и аггрессии.
 Барон Коэн, Саша (род. 1971) — британский комедийный актёр.
 Вулф Коэн, Вероника (род. 1944) — израильский музыкальный педагог и гражданский активист.
 Коэн-Алоро, Стефани (род. 1983) — французская теннисистка.
 Коэн-Зарди, Эмиль Жан (Доминик Зарди, 1930—2009) — французский актёр.
 Коэн-Каган, Рахель (1888—1982) — израильский политик, одна из двух женщин, подписавших Декларацию о Независимости Израиля.
 Коэн-Мегури, Хаим (1913—2000) — израильский политик, депутат кнессета.
 Коэн-Минц, Танхум (1939—2014) — израильский баскетболист, центровой сборной Израиля и клуба «Маккаби» (Тель-Авив).
 Коэн-Оргад, Игаль (1937—2019) — израильский экономист и политик, министр финансов Израиля.
 Коэн-Таннуджи, Клод (род. 1933) — французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года.

См. также 
 Братья Коэн: Джоэл Дэвид (род. 1954), Итан Джесси (род. 1957) — американские режиссёры, продюсеры и сценаристы кино.
 Коэн-Варвар — персонаж книг серии по Плоскому миру Терри Пратчетта.
 Коэн и Тейт — триллер, США, 1989 год. Режиссёр — Эрик Ред.
 
 
 
 
 
 Дело Виктора Коэна

Примечания